Sontag ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Sontag (1873–1955), deutscher Reichsgerichtsrat
 Franz Sontag (1783–1819), deutscher Sänger und Schauspieler
 Franz-Josef Sontag (1883–1961), deutscher Publizist und nationalkonservativer Politiker
 Franziska Sontag (1788–1865), deutsche Opernsängerin und Schauspielerin

 Helmut Sontag (1934–1988), deutscher Bibliothekar
 Henriette Sontag (1806–1854), deutsche Sängerin und Schauspielerin
 Jacques-Emile Sontag (1869–1918), Erzbischof von Isfahan mit Sitz in Urmia
 Jeanine Sontag (1925–1944), Mitglied der FTP-MOI, Opfer des NS-Regimes
 Johannes Sontag (1884–1941), deutscher Marine-Arzt
 Julia Sontag (* 1988), deutsche Schauspielerin
 Karl Sontag (1828–1900), deutscher Schauspieler
 Leo Sontag (1857–1929), preußischer Offizier
 Lina Sontag (* 2003), deutsche Basketballspielerin
 Lotte Sontag (1920–2020), österreichische Widerstandskämpferin und Überlebende des Holocausts, siehe Lotte Brainin
 Nina Sontag (1811–1879), deutsche Sängerin
 Raymond Sontag (1897–1972), US-amerikanischer Historiker
 Richard Sontag (1835–1910), deutscher Rechtswissenschaftler
 Susan Sontag (1933–2004), US-amerikanische Schriftstellerin

Siehe auch:

 Sonntag (Begriffsklärung)